Byfuglien est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Dustin Byfuglien (né en 1985), joueur américain de hockey sur glace
 (née en 1950), évêque norvégienne
 (né eb 1977), joueur norvégien de football

Homonymie de patronyme